«Миллернтор-штадион» () — многоцелевой стадион в гамбургском районе Санкт-Паули, Германия. В основном используется для футбольных матчей и является домашней ареной профессионального футбольного клуба «Санкт-Паули». Иногда используется для матчей команды по американскому футболу Hamburg Blue Devils и, хотя и очень редко, для проведения концертов и фестивалей, таких как Retter festival 2003 года или Jubiläumsfestival 100 Jahre FC St.Pauli в 2010 году. Второй по вместимости футбольный стадион города после домашней арены ФК «Гамбург» «ХСХ Нордбанк Арена». Несмотря на не самые успешные выступления клуба «Санкт-Паули», стадион славится тем, что практически всегда заполнен до отказа.

Был построен в 1961 году, но открыт только в 1963 году. Находится на Поле Святого Духа (), недалеко от знаменитой гамбургской улицы Репербан, центра ночной жизни города, известного как квартал красных фонарей.

История 

Первый стадион на Heiligengeistfeld был построен после Первой мировой войны. Это был домашний стадион клуба St. Pauli TV, который также использовался Рабочими спортивными ассоциациями ().

В 1946 году клуб «Санкт-Паули», в то время выступавший в Городской Лиге Гамбурга, построила свой собственный стадион в углу между Glacischaussee и Ernst Thälmann strasse (после 1956 года — Budapester Strasse). В городе, ещё не успевшем восстановиться после Второй мировой войны, появление нового стадионе стало возможным только благодаря помощи от членов и поклонников клуба. Просуществовал всего 15 лет. В 1961 году, в связи с проведением  в Гамбурге международной выставки садов Internationalen Gartenbau-Ausstellungen (IGA) 1963 года, стадион был снесён, а его площадка использована для расширения территории общественного парка Плантен ун Бломен. В результате ФК «Санкт-Паули» пришлось строить новый стадион. Стадион был построен в 1961 году на месте старого здания Гамбургской обсерватории и получил название «Миллернтор-штадион». Впрочем открыт он был только через два года, в 1963 году из-за отсутствия дренажной системы. Первоначально новый стадион вмещал 32 000 зрителей, но впоследствии его вместимость была сокращена до 20 629 мест по соображениям безопасности.

В конце 1980-х годов в связи с выходом в Первую Бундеслигу появились планы строительства нового, более крупного и современного стадиона, Sport-Dome. Планируемый стадион представлял бы из себя многофункциональный комплекс, включавший футбольную арену без стоячих мест, торговый центр и гостиницу. Впрочем, планы клубного руководства были заблокированы болельщиками клуба, протестовавшими против коммерциализации стадиона, и местными жителями, опасавшимися что появление Sport-Dome приведёт к повышению цен на жильё в районе. Клубу пришлось ограничиться сооружением временных сидячих мест на фанатской трибуне Gegengerade, чтобы соответствовать требованиям Первой Бундеслиги. Эти места использовались до мая 2012 года, когда Gegengerade была снесена.

В 1990-х годах президент «Санкт-Паули» архитектор Хайнц Вайзенер вновь поднял вопрос о новом стадионе, но новые планы тоже рухнули, на этот раз в связи с непростым финансовым положением клуба.

В декабре 2006 года после игры против ФК «Вупперталер» была снесена Южная трибуна, что привело к уменьшению вместимости стадиона до 15 600 человек. Проблемы заставили клуб отложить строительство новой Южной трибуны на некоторое время, что побудило некоторых фанатов саркастично говорить о «Дыре Литтманна», названной так в честь тогдашнего главы «Санкт-Паули» Корни Литтманна. Тем не менее, весной 2007 года строительство новой Южной трибуны, наконец, началось.

После завершения первого этапа реконструкции, включавшего в себя строительство новой Южной трибуны и создания новых временных мест на Северной трибуне, клуб не только увеличил вместимость стадиона до 22 648 мест, но и выполнил условия Германской футбольной лиги () для лицензирования арены, в том числе технические требования, например, обогрев газона. Кроме того, старое табло было заменено на цифровое. В середине ноября 2009 года начался второй этап реконструкции, в ходе которого Главная трибуна была снесена и возведена заново, благодаря чему вместимость стадиона в сезоне 2010—2011 годов увеличилась до 24 487 зрителей.

В 2011 году началось обсуждение двух проектов реконструкции легендарной фанатской трибуны Gegengerade. Один из них, получивший название «Волна», был разработан инженерной фирмой OSD и гамбургской дизайнерской лабораторией Interpol +-. Проект предусматривал необычное архитектурно-инженерное решение боковой трибуны в форме волны. Высота новой трибуны должна была составить 27 м, глубина — 32 м, вместимость — 14 000 мест, в том числе 11 000 стоячих и всего 3 000 сидячих. Трибуна должна была состоять из четырёх ярусов, причём верхние нависали над нижними, благодаря чему располагались ближе к полю, что и придавало конструкции необычный силуэт. Второй проект, созданный дортмундским архитектурным бюро SHA Scheffler Хелбих Architekten GmbH, был более консервативным и выдержан в общей стилистике арены. Согласно ему новая трибуна классического дизайна с фасадом из красного кирпича должна была вмещать 13 199 зрителей, из них 3030 располагались бы на сидячих местах ближе к полю, а остальные 10 126 на стоячих мест находились над ними. Также предусматривались 27 мест для комментаторов и журналистов, а также 16 мест для инвалидов по зрению и их сопровождающих.

После продолжительного обсуждения президент клуба Штефан Орт объявил в ноябре 2011 года, что клуб выбрал классический проект. В качестве причин этого решения были названы безопасность, сроки строительства и стоимость. В то время как стоимость классического проекта оценивалась в 9 млн евро, то реализация проекта «Волна» могла бы потребовать до 21 млн евро, то есть почти весь бюджет выделенный на реконструкцию Gegengerade и Северной трибуны, а также создание новой клубной академии.

Реконструкция Gegengerade началась в январе 2012 года со строительства нового тоннеля метро под Heiligengeistfeld. Старая трибуна была снесена в мае 2012 после игры против СК «Падерборн 07». Основным подрядчиком была компания Walter Hellmich GmbH. После завершения строительства новой фанатской трибуны в начале 2013 года вместимость «Миллернтор-штадиона» выросла до 29 063 зрителей. Завершение четвёртого и последнего этапа реконструкции, в ходе которого будет перестроена Северная трибуна, ожидается в 2014 году. После этого вместимость стадиона составит 30 000 зрителей.

Вместимость 
Вместимость «Миллернтор-штадион» по состоянию на сезон 2010—2011 годов: 
 Южная трибуна: 3200 стоячих мест, 1320 сидячих, 1002 бизнес-мест и 205 лаунж-мест («Séparées»)
 Главная трибуна: 2247 сидячих мест, 1482 бизнес-мест и 577 лаунж-мест («Séparées»)
 Gegengerade: 5800 постоянных стоячих мест (из которых 5300 для обладателей абонементов) и 2054 сидячих (из которых 1800 для обладателей абонементов)
 Северная трибуна
 сектор болельщиков хозяев: 2300 стоячих мест и 1669 сидячих (из которых 405 для обладателей абонементов)
 гостевой сектор: 1355 стоячих мест и 820 сидячих.

Бизнес-места официально называются «Séparées». Это юмористический намёк на «Chambres Séparées», термин работников секс-индустрии в соседнем квартале красных фонарей на Репербане.

Названия 
Своё название «Миллернтор», стадион получил так как располагался поблизости от площади Миллернторплац ().

После смерти Вильгельма Коха, являвшегося президентом «Санкт-Паули» в общей сложности 36 лет (1931—1945 и 1947—1969), его дочери потребовали вернуть им 300 000 марок, вложенных им в клуб. В 1970 году, после переговоров, они согласились уменьшить свои претензии вдвое в обмен на переименование стадиона в честь их отца. На годовом общем собрании акционеров клуба 31 октября 1997 года был поднят вопрос о возвращении стадиону исторического названия. Произошло это после того как историк Франк Байор () и адвокат Ханс Грутшус () обнародовали информацию о возможном членстве Коха в НСДАП и о том, что он и его деловой партнёр Уго Шарф незаконно поглотили еврейскую торговую компанию Arensberg & Sekkel. После расследования, которое заняло несколько месяцев, не удалось найти доказательств ни членства Коха в нацистской партии, ни его морально сомнительного поведения при выкупе акций у еврейских владельцев. Тем не менее, на годовом общем собрании акционеров 30 октября 1998 года после продолжительных и горячих споров 133 голосами против 77 было решено переименовать стадион в «Миллернтор». [14]

18 ноября 2007 года на годовом общем собрании акционеров «Санкт-Паули» с большим преимуществом голосов было решено, что название «Миллернтор-штадион» не может быть изменено
в целях рекламы, спонсорства, увеличения прочих финансовых доходов или в обмен на финансовые взносы в ассоциацию или её дочерние структры.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Миллернтор
 Официальный сайт стадиона
 на сайте ФК «Санкт-Паули»
 3D-модель стадиона

Спортивные сооружения Гамбурга
Футбольные стадионы Германии